Plaats in Indonesië
 Sukarasa (Tangerang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Sukarasa (Darma), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Sukarasa (Malangbong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukarasa (Pangatikan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukarasa (Samarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukarasa (Sukasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Sukarasa (Tanjungsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java